Alva steht für:
 Alva, einen weiblichen und männlichen Vornamen, siehe Alva (Vorname)

Orte:
 Alva GR, Ort in der Gemeinde San Vittore GR im Kanton Graubünden, Schweiz
 Alva (Castro Daire), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Alva (Schottland), Stadt in Schottland
 Alva (Quebec), Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Alva (Florida), im Lee County
 Alva (Kentucky), im Harlan County
 Alva (Mississippi), im Montgomery County
 Alva (Oklahoma), im Woods County
 Alva (Wyoming), im Crook County

Himmelskörper:
 (2353) Alva, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (* ca. 1568; † 1650), mestizischer Historiker im frühkolonialen Mexiko
 Leonel Mário d’Alva (* 1935),  Politiker in São Tomé und Príncipe
 Luigi Alva (* 1927), peruanischer Sänger
 Margaret Alva (* 1942), indische Politikerin und Rechtsanwältin
 Norberto d’Alva Costa Alegre (* 1951), Politiker in São Tomé und Príncipe
 Ramón Alva de la Canal (1892–1985), mexikanischer Künstler
 Ramón Alva Guadarrama, mexikanischer Künstler (* 1892)
 Roberto Alva (* 1951), mexikanischer Fechter
 Tony Alva (* 1957), amerikanischer Skateboarder
 Violet Alva (1908–1969), indische Politikerin und Rechtsanwältin
 Walter Alva (* 1951), peruanischer Archäologe, Entdecker des Fürstengrabes von Sipán
 Alva Ler Christensen, norwegische Kinderdarstellerin

Unternehmen:
 Alva Naturkosmetik, Hersteller von Naturkosmetik
Alva Zigaretten, ehemalige Zigarettenmarke 
 Automobiles Alva, ehemalige französische Automarke

Sonstiges:
 Alva (Fluss), ein Fluss in Portugal
 Alva Paul Creek, Fließgewässer in Kalifornien
 Alva Regional Airport, Airport im Woods County, Oklahoma
 Alva Davidson Pond, See im Okaloosa County, Florida
 Alva Lake, See im Oneida County, Wisconsin
 Alva Mine, Mine im Summit County, Colorado
 Alva Park, Park im Klamath County, Oregon
 Alvah N Belding Library Historical Marker, Park im Ionia County, Michigan
 ALVA, Association of Leading Visitor Attractions, Vereinigtes Königreich

im NRHP gelistete Objekte:
 Alva Armory, in Alva, Oklahoma, ID-Nr. 88001360
 Alva Consolidated Schools, in Alva, Florida, ID-Nr. 99000695

Siehe auch:
 Alwa (Begriffsklärung)
 d’Alva